Verschillende plaatsen en bestuurlijke eenheden in de Verenigde Staten:
 Los Alamos (Californië), een plaats in de deelstaat Californië
 Los Alamos (New Mexico), een plaats in de deelstaat New Mexico
 Los Alamos County, een county in de deelstaat New Mexico
 Los Álamos, een gemeente in Chili
 Los Alamos National Laboratory, een nucleair onderzoekscentrum bij Los Alamos (New Mexico), bekend van het Manhattanproject